Hausener Bach ist der Name folgender Fließgewässer:

 Hausener Bach (Günz), linker Zufluss der Günz bei Ellzee, Landkreis Günzburg, Bayern
 Hausener Bach (Lauterach), linker Zufluss der Lauterach (Fluss) bei Allersburg, Markt Hohenburg, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Hausener Bach (Rur), rechter Zufluss der Rur in Hausen, Stadt Heimbach, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Hausener Bach (Stalldorfer Bach), linker Zufluss des Stalldorfer Bachs im Nassauer See vor Nassau, Stadt Weikersheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Hausener Bach (Tobelbach), linker Zufluss des Tobelbach (Stehenbach) bei Emerkingen, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Hausener Mühlbach, rechter Zufluss der Steinach (zum Main) in Schonungen, Landkreis Schweinfurt, Bayern